Глу́скин () — еврейская фамилия. Известные носители:

 Глускин, Александр Михайлович (1899—1969) — живописец, график.
 Глускин, Зэев (1859—1949) — предприниматель, популяризатор иврита, участник сионистского движения.
 Глускин, Лазарь Матвеевич (1923—1985) — профессор, доктор физико-математических наук.
 Глускин, Мендель Аронович (1878—1936) — раввин Ленинграда с 1934 по 1936 год.

 Глускина, Анна Евгеньевна (1904—1994) — учёный-японист, переводчица японской поэзии, доктор филологических наук.
 Глускина, Лия Менделевна (1914—1991) — советский историк-антиковед.
 Глускина, Софья Менделевна (1917—1997) — советский и российский филолог, диалектолог